Qadam Qadam Badhaye Ja (хинди: क़दम क़दम बढ़ाये जा) — походная песня (марш) прояпонской Индийской национальной армии, возглавлявшейся Субхасом Чандра Босом. Текст написан Ваншидхара Шуклой, марш на его основе написан композитором и борцом за независимость Индии . После Второй мировой войны марш был признан британскими властями «крамольным» и запрещен в Индии. Этот запрет был отменен в августе 1947 года после провозглашения независимости страны. Песня с тех пор стала популярной и много раз аранжировалась различными индийскими композиторами, включая  и Рахмана Алла Ракха. Песня используется как походная в современной армии Индии.

Текст 

Более поэтичный перевод(неофициальный)

March,March on forward
With pleasure-songs onward.
Life belongs to the land.
You Better die than Backward.(Refrain)

Indian tigers, spring ahead
Save thy nation than thy head.
Striking terror among enemies
To thee is feather-bed.

Thy valor is again free
Thy Almighty graces thee. 
Thy Enemy at the front 
Sinks down on his knee.

«To Delhi» be thy Battle Cry,
hoisting thy standard high.
Fluttering atop the Lalquila
Let it fly, let it fly.

См. также 
 Индийская национальная армия
 Субхас Чандра Бос

Примечания 

История Индии
Культура Индии
Военные марши